Pablo Burchard ist der Name folgender Personen:

* Pablo Burchard Eggeling (1875–1964), chilenischer Maler
 Pablo Burchard Aguayo (1919–1991), chilenischer Maler